Жнецы:
 Жнецы (картина Пикассо)
 Жнецы (фильм)

См. также 
 Жнец